Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1996 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Steffi Graf. Das Finale bestritten Steffi Graf und Arantxa Sánchez Vicario, das Graf in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1996